Nõmme (genitiv estonského slova nõmm – „vřesoviště“, „planina“ – přibližný ekvivalent českých místních jmen jako „Vřesová“ či „Planá“) je jméno řady sídel v Estonsku:

 Nõmme – někdejší samostatné město, roku 1940 připojené k Tallinnu
 Nõmme (městská část) – městská část Tallinnu, rozsahem přibližně odpovídající někdejšímu městu Nõmme
 Nõmme (čtvrť) – čtvrť Tallinnu, jádro městské části Nõmme
 Nõmme (Rapla) – vesnice v kraji Raplamaa, náležející do obce Rapla
 Nõmme (Väike-Maarja) – vesnice v kraji Lääne-Virumaa, náležející do obce Väike-Maarja
 Nõmme (Kõrgessaare) – vesnice v kraji Hiiumaa, náležející do obce Kõrgessaare
 Nõmme (Käina) – vesnice v kraji Hiiumaa, náležející do obce Käina
 Nõmme (Laimjala) – vesnice v kraji Saaremaa, náležející do obce Laimjala
 Nõmme (Leisi) – vesnice v kraji Saaremaa, náležející do obce Leisi
 Nõmme (Martna) – vesnice v kraji Läänemaa, náležející do obce Martna
 Nõmme (Ridala) – vesnice v kraji Läänemaa, náležející do obce Ridala
 Nõmme (Varbla) – vesnice v kraji Pärnumaa, náležející do obce Varbla
 Nõmme (Kasepää) – vesnice v kraji Jõgevamaa, náležející do obce Kasepää

Slovo Nõmme se vyskytuje též ve složených jménech sídel:

 Kilingi-Nõmme – město v kraji Pärnumaa
 Kohtla-Nõmme – městys v kraji Ida-Virumaa
 Kuusiku-Nõmme – vesnice v kraji Raplamaa, náležející do obce Rapla
 Mustla-Nõmme – vesnice v kraji Järvamaa, náležející do obce Paide